Weir může znamenat:

Příjmení 
 Andy Weir (* 1972) – americký spisovatel a softwarový inženýr
 Bob Weir (* 1947) – americký hudebník, skladatel, zpěvák a kytarista
 Elizabeth Weirová – fiktivní postava seriálu Hvězdná brána: Atlantida
 Gillian Weir (* 1941) – britská varhanice
 Johnny Weir (* 1984) – americký krasobruslař
 Mike Weir (* 1970) – kanadský golfista
 Peter Weir (* 1944) – australský filmový režisér
 Robert Weir viz Weirdale (Saskatchewan)

Geografie 
 Weir (Mississippi) – město v Mississippi v USA

podobné jméno
 Weyr